Вениами́н Си́доров:
 Сидоров, Вениамин Александрович (1930—2006) — советский и российский ядерный физик, член-корреспондент РАН.
 Сидоров, Вениамин Андреевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.